Чемпионат Франции по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях () — это национальное туринговое автомобильное первенство, существовавшее в 1976—2005 годах. Серия базировалась во Франции.

Чемпионат проводился французской Автоспортивной Ассоциацией (FFSA): первоначально проводился по требованиям Группы 2, затем (с 1982 г.) Группы А, с 1994 г. — по требованиям группы ФИА Супертуризм.

Силуэты FFSA
В 2001г. Французский Супертуризм, несмотря на название, перешел на силуэт-прототипы национальной категории - заднеприводные машины имели трубчато-рамное шасси и среднерасположенные безнаддувные двигатели (6 цилиндров и 3000см³ рабочего объема) (использовались силуэты - Пежо 406 и 407, Опель Астра Купе, БМВ М3 Е46, СЕАТ Кордоба и Толедо, Ниссан Примера). Эти машины допущены также в бельгийской серии Procar, а также её преемнике Бельгийской Серии Кузовных Автомобилей, а также послужили прообразом силуэтов Рено Меган для серии Рено Меган Трофи.

Но рост затрат привел к тому, что в 2005г. чемпионат провел свой последний сезон. В последние годы Чемпионат проходил в рамках Суперсерии, куда входил также Французский Чемпионат Гран Туризмо и Французский Кубок Порше. Уикенд Супертуризма включал в себя 2 гонки (по 50-60км).

Чемпионы

Ссылки 
 SuperTouring official website
 SuperTouringRegister official website
 SuperTouringCars official website	
 FIA STC Article 262 official website 

Франция
Автоспорт во Франции